В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Хынчештского района входит 63 населённых пункта, в том числе:
 1 город — Хынчешты ();
 21 село, не входящее в состав коммун;
 41 село, входящие в состав 17 коммун.

Примечания 

Хынчештский район
Хынчештский район